Die Abenteuer des jungen Marco Polo (englischer Titel: The Travels of the Young Marco Polo) ist eine Zeichentrickserie aus dem Jahr 2013, die sich mit einer fiktiven kindlichen Darstellung des venezianischen Händlers Marco Polo beschäftigt.

Handlung 
Im 13. Jahrhundert begibt sich der zehnjährige Marco Polo auf eine Reise mit vielen Abenteuern, um seinen Vater Niccolò Polo wiederzufinden, der auf einer Handelsreise im Fernen Osten verschollen ist. Dabei begleiten ihn sein Freund Lugi und die chinesische Prinzessin Shi La Won. Bei ihren Abenteuern stoßen sie öfters auf Mythen und Legenden, fremde Kulturen und exotische Orte und schließen neue Freundschaften.

Produktion und Veröffentlichung 
Die deutsche Erstausstrahlung fand am 1. Dezember 2013 im KiKA statt und wurde von dort an täglich bis zum 26. Dezember ausgestrahlt. Produziert wurde Zwei Staffel mit 52 Folgen dem 26. April 2014 erfolgte in der ARD im Rahmen des Kinderprogramms Check Eins eine erneute Ausstrahlung. Die neue 2. Staffel begann am 19. Dezember 2018

Regie führten Tony Loeser, Lutz Stützner und Dave Barton Thomas. Am Drehbuch waren Stefan Weigl, Anke Klemm, John Chambers, Françoise Charpiat und Régis Faller beteiligt. Verantwortlich für die Musik war Andreas Hoge.

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 Die Abenteuer des jungen Marco Polo auf KIKA.de
 Die Abenteuer des jungen Marco Polo auf Zeichentrickserien.de

Zeichentrickserie
Marco Polo
Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie (Indien)
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie (Irland)
Fernsehserie (Luxemburg)
Fernsehserie der 2010er Jahre